Monroe School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Monroe School (Arizona), ID-Nr. 77000237
 Monroe School (Ohio), ID-Nr. 82001424